Kungsgatan kan syfta på.

 Kungsgatan (film) – en svensk dramafilm från 1943 i regi av Gösta Cederlund
 Kungsgatan (roman) – en roman från 1935, skriven av Ivar Lo-Johansson

Gator
 Kungsgatan, Borås
 Kungsgatan, Eskilstuna
 Kungsgatan, Göteborg
 Kungsgatan, Jönköping
 Kungsgatan, Karlstad
 Kungsgatan, Luleå
 Kungsgatan, Lund
 Kungsgatan, Malmö
 Kungsgatan, Norrköping
 Kungsgatan, Ronneby
 Kungsgatan, Stockholm
 Kungsgatan, Uddevalla
 Kungsgatan, Umeå
 Kungsgatan, Uppsala
 Kungsgatan, Örebro
 Norra Kungsgatan – en gata i Gävle, se Rådhusesplanaden, Gävle

Se även
 Kungsvägen